Лу́сио Ка́рлос Кажуэ́йро Со́уза (; 20 июня 1979, Ресифи), более известный как Лусио Карлос () — бразильский футболист, выступающий на позиции полузащитника.

Биография 
Лусио Карлос — воспитанник клуба «Унибол Пернамбуко» (Паулиста). На профессиональном уровне дебютировал в 1999 году в «Сан-Бенту» (Сорокаба) в Серии A3 Лиги Паулисты, где сразу же стал лучшим бомбардиром турнира. В 2000 году на правах аренды выступал в Кубке Жоао Авеланжа за столичную «Гаму».

В 2001 году выступал в Серии B за «XV ноября» (Пирасикаба), но за год сыграл лишь в шести матчах, после чего перешёл в «Итуано». Помог этой команде выиграть первый в истории титул чемпионов штата Сан-Паулу в 2002 году.

С 2003 по 2007 год Лусио выступал за «Палмейрас». В первом же сезоне помог «зелёным» выиграть Серию B и вернуться в элиту бразильского футбола. В 2006 году полузащитник на правах аренды играл за «Сан-Паулу», с которым впервые в карьере завоевал титул чемпиона Бразилии. В следующем году отправился в аренду в «Гремио», которому помог выиграть чемпионат штата Риу-Гранди-ду-Сул.

После окончания контракта с «Палмейрасом» на правах свободного агента перешёл в берлинскую «Герту». В сентябре 2008 года получил тяжёлую травму, которая могла поставить конец на его карьере. После выздоровления был отдан в аренду в «Гремио», а в 2010 году подписал с «трёхцветными» полноценный контракт. В том же году во второй раз выиграл Лигу Гаушу.

В 2012 году Лусио перешёл в клуб Серии A «Наутико». В 2013 году выступал за «Форталезу» в Серии C Бразилии и чемпионате штата Сеара. Однако за год Лусио провёл лишь 10 матчей в различных турнирах, забив один гол. В 2014 году Лусио Карлос стал свободным агентом и на протяжении года не мог найти себе новую команду. В январе 2015 года стал игроком «Салгейру». Завершал сезон в Серии B в составе «Санта-Круза». Помог команде занять второе место и вернуться в Серию A.

Последним клубом Лусио стал «Веранополис». По окончании Лиги Гаушу 2016 полузащитник стал свободным агентом, но о завершении карьеры официально не объявлял.

Титулы и достижения 
  Чемпион штата Сан-Паулу (1): 2002
  Чемпион Лиги Паулисты A3 (1): 1999
  Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул (2): 2007, 2010
  Чемпион Бразилии (1): 2006
  Чемпион Бразилии в Серии B (1): 2003
  Лучший бомбардир Лиги Паулисты A3 (1): 1999 (17 голов)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Sambafoot
 Профиль на championat.ru
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «XV ноября» Пирасикаба
Игроки ФК «Веранополис»
Игроки ФК «Гама»
Игроки ФК «Герта» Берлин
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Итуано»
Игроки ФК «Наутико»
Игроки ФК «Палмейрас»
Игроки ФК «Салгейру»
Игроки ФК «Сан-Бенто» Сорокаба
Игроки ФК «Сан-Каэтано»
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Санта-Круз» Ресифи
Игроки ФК «Форталеза»